Encinal désigne :

 Encinal, une ville du Nouveau-Mexique ;
 Encinal, une ville du Texas.